Михаил Немировски (; род. 30 сентября 1974, Москва, Россия) — российский и немецкий хоккеист и тренер.

Биография 
Родился 30 сентября 1974 года в Москве, в возрасте одного года вместе с родителями эмигрировал в Канаду. Окончил школу, занимался в спортивной школе хоккеем с шайбой. В 1992 году дебютировал в российской лиге за московский «Спартак». В 1993 году вернулся в Северную Америку, где выступал за различные клубы до 2001 года. В 1997 году сыграл 7 матчей в Американской хоккейной лиге за «Фредриктон Канадиенс». В 1999 году сыграл также несколько матчей в хоккейной лиге Великобритании за клуб «Бракнелл Биз».

С 2001 по 2004 год защищал цвета различных немецких клубов второй, третьей и четвёртой лиги. В 2004 году подписал контракт с российским клубом «Сибирь». Сыграл 9 матчей, забросил 2 шайбы и отдал 1 голевую передачу. По ходу сезона перешёл в клуб высшей немецкой лиги «Ганновер Скорпионс», там в 18 матчах отметился 1 заброшенной шайбой и 1 голевой передачей. Сезон закончил в Англии, где за «Ноттингем» сыграл 1 матч в регулярном чемпионате, и 9 — в плей-офф.

С 2005 по 2014 год — вновь выступает за различные немецкие клубы низших лиг. Сезон 2009/10 провёл в Азиатской хоккейной лиге, выступая за китайский «Чайна Дрэгон». С 2014 года Михаил Немировски является играющим тренером хоккейного клуба «Бад-Киссинген», выступающего в пятой по силе лиге Германии.

Примечания 

Хоккеисты Германии
Хоккеисты России
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Ганновер Скорпионс»
Игроки ХК «Ноттингем Пантерс»
Игроки ХК «Чайна Дрэгон»